IPES oder Ipes steht als Abkürzung für:

 Inverse Photoemissionsspektroskopie, spektroskopisches Verfahren 
 Istituto provinciale di edilizia sociale, das Südtiroler Wohnbauinstitut

Abkürzung